Le mot Orthoceras est un nom ou un adjectif du latin scientifique. Construit sur le grec   (« droit, dressé ») et  (« corne »), il signifie « à corne(s) droite(s) ».

En biologie :
 Orthoceras est un genre de plantes monocotylédones, de la famille des Orchidées ;
 Orthoceras est un genre éteint de molllusques céphalopodes, de la famille des Orthoceratidae ;
 en taxonomie, le mot orthoceras est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces animales et végétales, notamment le solifuge Zeria orthoceras, le champignon  et la crucifère .

Homonymie de genre en biologie
Épithète spécifique